Code
UGX est un code, qui signifie :
 shilling, la monnaie de l'Ouganda, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)